boće, rekviziti za boćanje

Naselja:
 Boće (distrikt Brčko), naselje u distriktu Brčko, BiH